Примера Дивисьон Чили 1934 () — 2-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1934
Чили
1934 год в Чили